Příjmení Valach nebo Valachová nosí více osobností:

 Frederik Valach (* 1999) – slovenský fotbalový brankář
 Gustáv Valach (1921–2002) – slovenský herec
 Ján Valach – víc osob, rozcestník
 Josef Valach (* 1933) – český ekonom
 Juraj Valach (* 1989) – slovenský hokejista
 Marián Valach (* 1964) – slovenský fotbalista
 Marie Valachová (1930–1989) – česká básnířka
 Milan Valach (1956–2013) – český filozof a etik
 Radovan Valach (* 1976) – slovenský zápasník-volnostylař
 Vítězslav Valach (* 1958) – český politik, poslanec ČNR a PSP za SPR-RSČ, LSNS a ČMUS

Podobná příjmení 
 Valášek
 Vlach
 Wallach

Externí odkazy